Сульфамид — неорганическое соединение,
диамид серной кислоты с формулой SO(NH), бесцветные кристаллы, растворяется в воде.

Получение 
 Реакция жидкого аммиака и раствора сульфурилхлорида в петролейном эфире:

Физические свойства 
Сульфамид образует бесцветные кристаллы

.

Хорошо растворяется в воде, растворяется в этаноле.

Примечания

Литература 
 
 
 

Соединения азота
Сульфурилы
Амиды (неорганические)
Соединения азота по алфавиту
Соединения серы